Taggsjöborrar (Echinidae) är en familj av sjöborrar som beskrevs av John Edward Gray 1825. Enligt Catalogue of Life ingår Taggsjöborrar i ordningen Echinoida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Echinidea, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Echinidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar